Bupleurum neglectum är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenzo de Cesati. Bupleurum neglectum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
neglectum